

Населені пункти та їхні частини
 Страмниця — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Страмниця — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Страмниця — лісова осада в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки